Jméno a příjmení Kristián Kinský má více nositelů:

 Kristian Kinský (* 1976) – český šlechtic a spolumajitel zámku Kostelec nad Orlicí
 Kristián Kinský (1776–1835) – polní maršál a generál a zakladatel maltézské linie Kinských
 jiná podoba příjmení
 Christian Kinsky (1822–1894) – politik a šlechtic